Skottsberg ist der Familienname von:
 Carl Johan Fredrik Skottsberg (1880–1963), schwedischer Botaniker und Antarktisforscher

Sonstiges:
 Kap Skottsberg, Landspitze der Trinity-Insel, Palmer-Archipel, Antarktis